Niemcy:
 Grafenau – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freyung-Grafenau
 Grafenau – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen

Zobacz też:
 Aidlingen/Grafenau
 Freyung-Grafenau